aérateur peut désigner :
  aérateur ou mousseur, dans le domaine domestique et sanitaire, un système installé à la sortie du robinet, qui mélange de l’air à l’eau ;
 aérateur ou reniflard, dans les barrages, un dispositif qui évite l'écoulement en nappe adhérente et rend l'écoulement stationnaire, ce qui contribue à la régularité du débit.

Voir aussi 
  Aérateur de fond, un dispositif pour éviter l'eutrophisation d'un plan d'eau